Desa Jumo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jumo (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 110,11), Jawa Tengah, 
 Desa Jumo (administrativ by i Indonesien, lat -7,12, long 110,66), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar